La Superliga è la massima serie del campionato bulgaro di pallavolo maschile: al torneo partecipano quattordici squadre di club bulgare e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione di Bulgaria.

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni 
 

Superliga (pallavolo maschile, Bulgaria)